Wagner-Jauregg ist der Name von:

Julius Wagner-Jauregg (1857–1940), österreichischer Psychiater
Theodor Wagner-Jauregg (1903–1992), Chemiker, Sohn von Julius Wagner-Jauregg
Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg, ein Krankenhaus in Linz